Das Wort Lookup (engl. to look up – „nachschlagen“) wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Lookup-Tabelle, eine Datenstruktur zum Speichern und Abrufen von vordefinierten Werten oder Ergebnissen
 PLU-Code (price look-up code), eine Identifikationsnummer für Produkte
 Ding: Dictionary Lookup, ein Programm zur Suche in verschiedenen Wörterbüchern